szenvedély, érzelem

A Szenvedély címet több alkotás viseli:
Könyv
Szenvedély – Danielle Steel 1979-es regénye
Szenvedély – Katherine Stone 1997-es regénye
Szenvedély – Jeanette Winterson 2005-ös regénye
Szenvedély – 2005-ös dél-amerikai versantológia
Szenvedély – Elizabeth Hoyt 2009-es regénye
Szenvedély – Leslie Potter 2018-as regénye (alcíme: Játékszer 2.)
Hasonló címmel
A szenvedély – Jeanette Winterson 1987-es regénye
Film
Szenvedély – Henry Hathaway 1936-os filmdrámája,  John Fox Jr. azonos című regénye alapjén
Szenvedély – Frank Tuttle 1946-os filmdrámája
Szenvedély – Nepp József 1961-es animációs kisfilmje
Szenvedély – Ingmar Bergman 1969-es filmdrámája
Szenvedély – Fehér György 1998-as filmdrámája, James M. Cain A postás mindig kétszer csenget című regénye alapján
Szenvedély – Peter Duncan 1999-es filmdrámája
Szenvedély – John Turturro 2010-es történelmi zenés filmje (alternatív címe: A zene szenvedélye)
Színmű
Szenvedély – Ingmar Bergman drámája (az 1969-es filmnovella és eredeti dialógusok felhasználásával)